Michalis Pavlis (Mytilene, 29 de Setembro de 1989) é um futebolista profissional grego, joga no AEK Atenas.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do AEK FC